Byte steht für:

 Byte, eine digitale  Maßeinheit als Folge aus 8 Bit
 Byte (Zeitschrift), ehemalige englische Computerzeitschrift (1975–1998)
 ByteFM, deutschsprachiger Internetradiosender aus Hamburg (ab 2008)

Siehe auch:
 Bite (Begriffsklärung)
 Beit (Begriffsklärung)